Australian Open-mesterskabet i damesingle 1980 var den 55. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 13. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1980 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 24. - 30. november 1980. Kvindernes del af mesterskabet blev i modsætning til de forgående år ikke afviklet samtidig med mændenes rækker, men i stedet ca. en måned tidligere.

Mesterskabet blev vundet af tredjeseedede Hana Mandlíková, som i finalen besejrede fjerdeseedede Wendy Turnbull med 6-0, 7-5, og som dermed vandt den første af sine seks grand slam-titler i sin anden grand slam-finale. Mandlíková blev samtidig den første tjekkoslovakiske vinder af en grand slam-titel i damesingle. Turnbull var i sin tredje og sidste grand slam-finale i damesingle, og ligesom i de to første finaler måtte hun forlade slutkampen i taberens rolle. Hun er pr. 2021 den hidtil sidste australske finalist i Australian Open-mesterskabet i damesingle.

Den forsvarende mester, Barbara Jordan, stillede ikke op for at forsvare sin titel.

I forhold til det foregående år var præmiesummen i damernes rækker ved mesterskabet blevet øget fra US$ 50.000 til US$ 200.000, og turneringen blev dermed forfremmet til samme kategori på WTA Tour som de øvrige tre grand slam-turneringer. Det medførte bl.a., at turneringen blev afviklet med et væsentlig stærkere deltagerfelt end de foregående år. Dog var de to førende spillere på WTA's verdensrangliste, amerikanerne Chris Evert Lloyd og Tracy Austin, ikke tilmeldt mesterskabet.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1980 androg US$ 200.000, hvilket var en firedobling i forhold til det foregående år. Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 32.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på A$ 22.000 i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 48 direkte kvalificerede spillere
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Otte af deltagerne blev seedet. Andenseedede Evonne Cawley stillede op til turneringen, selvom hun var 13 uger henne i graviditeten med sit andet barn. Efter nederlaget i anden runde til Mima Jaušovec annoncerede hun dog, at hun herefter ville holde pause til efter fødslen af barnet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1980
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1980
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1980
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1980

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1980 
 Mandlikova wins with ease (The Canberra Times, 1. december 1980, s. 16)

Noter 

Australian Open 1980
1980